Uszczawne Niżne, także Malorka lub Malarka (1051 m) – szczyt w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim, położony na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Wraz z Uszczawnem Wyżnem tworzy masyw Uszczawnego rozdzielający dolinę potoku Buczynka od doliny potoku Sopotnia. Stoki porośnięte lasem świerkowym. Na szczycie polana hala Uszczawne z punktem widokowym na okoliczne góry. Przez grzbiet przebiega czarny szlak turystyczny.

Nazwa szczytu pochodzi od rośliny szczaw alpejski, która w Karpatach zwykle rośnie na pasterskich halach w dobrze nawożonych odchodami owiec miejscach, gdzie stały koszary.

Szlak turystyczny 
  Krzyżowa (poczta) – przełęcz Przysłopy – hala Uszczawne – hala Malorka – Uszczawne Wyżne (skrzyżowanie ze szlakiem zielonym na Pilsko)

Przypisy 

Polskie szczyty Beskidu Żywieckiego
Grupa Pilska